Bogovinje (makedonska: Боговиње) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Bogovinje, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Bogovinje ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bogovinje är varierad. Runt Bogovinje är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer nordost om Bogovinje. 

Trakten runt Bogovinje består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bogovinje (kommun)